Decade In The Sun  è una raccolta del gruppo rock alternativo gallese Stereophonics pubblicata il 10 novembre 2008. Copre l'intera carriera del gruppo dal 1997 al 2008 e contiene 2 brani inediti. È stata rilasciata anche un'edizione speciale contenente 2 dischi, oltre a un DVD contenente tutte le clip delle canzoni.

Tracce 
 Dakota
 The Bartender and the Thief
 Just Looking
 Have a Nice Day
 Local Boy in the Photograph
 Maybe Tomorrow
 Superman
 Pick A Part That's New
 My Own Worst Enemy
 I Wouldn't Believe Your Radio
 You're My Star
 Mr. Writer
 Step on My Old Size Nines
 Devil
 It Means Nothing
 A Thousand Trees
 Vegas Two Times
 Traffic
 More Life in a Tramps Vest
 Handbags and Gladrags

Note

Collegamenti esterni